Салли Руни (; род. 20 февраля 1991 года) — ирландская писательница и сценарист. Её дебютный роман «Разговоры с друзьями» был опубликован в 2017 году. Затем в 2018 году был опубликован роман «Нормальные люди». «Нормальные люди» был адаптирован в сериал в 2020 году.

Образование и личная жизнь 
Руни родилась в Каслбаре, графство Мэйо, в 1991 году. Её отец работал в компании Telecom Éireann, а мать руководила центром искусств. Руни изучала английский язык в Тринити-колледже Дублина (TCD). Она получила степень по американской литературе, а в 2013 году окончила магистратуру. Руни называет себя марксисткой.

Ещё студенткой она участвовала в дебатах в университете и в итоге заняла ведущее место на чемпионате Европы по дебатам среди университетов в 2013 году .Прежде чем стать писательницей, она работала в ресторане в должности администратора. Живёт в Дублине.

Карьера 
Руни написала свой первый роман, который назвала «абсолютным мусором», когда ей было 15 лет

«Разговоры с друзьями» 
Руни начала регулярно писать в конце 2014 года. Свой дебютный роман «Разговоры с друзьями» она завершила, когда ещё училась на магистра американской литературы. Руни рассказывала, что написала 100 000 слов книги всего за три месяца.

В 2015 году её эссе «Даже если ты победишь меня» о том, как она была участником дебатов на чемпионате Европы, увидела агент Трейси Бохан из агентства Wylie Agency и связалась с Руни. Руни дала Бохан рукопись, и та разослала её издателям, получив семь откликов.

Руни подписала контракт с Трейси Бохан, право публикации романа « Разговоры с друзьями» было выставлено на аукцион и в конечном итоге было продано в 12 странах. Роман был опубликован в июне 2017 года издательством Faber and Faber . Он был номинирован на Международную премию Дилана Томаса Университета Суонси 2018 года и премию Folio Prize 2018 года, а также получил награду Sunday Times / Peters Fraser & Dunlop Young Writer of the Year 2017 года.

Роман «Нормальные люди» 
Второй роман Руни под названием «Нормальные люди» был опубликован в сентябре 2018 года издательством Faber & Faber. В романе Руни рассказывает историю двух главных героев её рассказа «В клинике» и исследует их отношения. В июле 2018 года « Нормальные люди» вошли в лонг-лист Букеровской премии. 27 ноября 2018 года её работа получила премию Irish Book Awards как «Лучший Ирландский роман года» и была названа "Книгой года Waterstones " в 2018 году. В январе 2019 года роман выиграл премию Costa Novel (ранее Whitbread). Он был номинирован на премию Дилана Томаса 2019 года и женскую премию 2019 года за художественную литературу .

Мини-сериал «Нормальные люди» 
Роман был преобразован в сериал из 12 серий, производством занимались BBC Three и онлайн-платформа Hulu. Сериал поставили Ленни Абрахамсон и Хетти Макдональд.

Мини-сериал «Разговоры с друзьями» 
В феврале 2020 года появилось сообщение, что роман «Разговоры с друзьями» будет превращен в 12-серийный мини-сериал BBC Three / Hulu . Съемками шоу займется творческая группа, работавшая над «Нормальными людьми», режиссёр Ленни Абрахамсон и соавтор сценария Элис Берч.

Общественная позиция 
12 октября 2021 г. Салли Руни заявила, что не хочет, чтобы «Прекрасный мир, где ты» была опубликована на иврите израильской компанией в связи с тем, что писательница поддерживает бойкот Израиля.

Награды 
 Молодой писатель года в Sunday Times 2017.
 Роман года премии Irish Book Awards 2018: Нормальные люди .
 2018 Costa Book Awards Нормальные люди .

Ссылки 

Персоналии:Каслбар
Выпускники Тринити-колледжа (Дублин)
Википедия:Биографии современников
Писатели Ирландии
Марксисты
Лауреаты Ирландской книжной премии
Лауреаты премии Коста